József Attila-lakótelep, Győr egyik városrésze
 József Attila-lakótelep, másik nevén Lencsési lakótelep, Békéscsaba egyik városrésze
 József Attila-lakótelep, lakótelep Budapest IX. kerületében
 József Attila-telep, Debrecen egyik városrésze